Die Elitserien (Schach) 2017/18 war die 30. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde die Mannschaft von Malmö AS, die alle Wettkämpfe gewann, während sich der Titelverteidiger SK Team Viking mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der Superettan waren die Stockholms Schacksällskapet und Upsala ASS aufgestiegen. Während Stockholm den Klassenerhalt erreichte, musste Upsala zusammen mit Kungstornet direkt wieder absteigen, ferner zogen Malmö AS und der SK Team Viking ihre Mannschaften nach der Saison zurück.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2017/18.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 20. bis 22. Oktober 2017, am 13. Januar, 3. und 24. Februar sowie vom 16. bis 18. März 2018, wobei allerdings zwei Wettkämpfe der vierten Runde erst am 16. Februar und zwei Wettkämpfe der fünften Runde erst am 17. Februar 2018 gespielt wurden, während ein Wettkampf der sechsten Runde bereits am 4. Februar und zwei am 18. Februar stattfanden. Die ersten drei Runden wurden zentral in Lund ausgerichtet, die letzten drei in Lidingö.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2017
Schachveranstaltung 2018